Bodegraj je naselje u općini Okučani u Brodsko-posavskoj županiji. Nalazi se između Okučana i Lađevca na cesti prema Novskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Bodegraj je imao 392 stanovnika, dok je prema popisu iz 2001. imao 506 stanovnika od toga 395 Hrvata i 94 Srba.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji